Быковский сельсовет (сельский совет) — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России и на Украине.

Россия 
 Быковский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Быковский сельсовет Благовещенского района Башкортостана (до 2008).
 Быковский сельсовет — в Горшеченском районе Курской области.
 Быковский сельсовет — в Раменском районе Московской области (до 1994).

Украина 
 Быковский сельсовет — в Криничанском районе Днепропетровской области Украины. Упразднён в 2020 году.